Pringsheim est un patronyme, porté notamment par :

 Nathanael Pringsheim, botaniste allemand
 Alfred Pringsheim, mathématicien et artiste allemand
 Ernst Pringsheim, nom porté par deux personnes (listé dans l'article)
 Hedwig Pringsheim
 Klaus Pringsheim, musicien allemand
 Klaus Pringsheim fils, historien allemand
 Katia Mann, née Pringsheim, femme de l'écrivain Thomas Mann